El término división puede referirse, en esta enciclopedia:

Matemática
 a la división, la operación aritmética inversa de la multiplicación;
 a la división euclídea o división euclidiana, también llamada algoritmo de la división, un teorema matemático;
 a la división larga, división por galera, algoritmos de división euclidiana;
 a la división polinomial, un algoritmo de división para polinomios;

Biología
 a la división, un concepto de biología equivalente a filo o tipo;
 a la división celular, también llamada mitosis, el proceso de reproducción de cada una de las células vivas, mediante el cual se originan dos o más células hijas;

Informática 

 a la división de una red peer-to-peer en el contexto de la tecnología de la cadena de bloques.

Deporte
 a cada una de las competencias deportivas, de distintos niveles o categorías, profesionales y no profesionales, que existen en el mundo:

 a la Primera División
 a la Segunda División
 a la Tercera División
 a la Cuarta División
 a la Quinta División
 a la Sexta División

Fuerzas armadas
 a una división militar, una gran unidad formada por dos o más brigadas provista de servicios auxiliares;

En España
 a la V Región Militar;

Geografía
 a una división, la sección o zona de un territorio;

Música
 a Division, álbum de la banda 10 Years, lanzado en 2008;
 a Division, álbum de la banda División Minúscula, lanzado en ????;
 a Division, álbum de la banda The Gazette, lanzado en 2012;

Negocios
 a una división, el nombre de cada una de las partes en que se divide un negocio, una organización o una compañía;

Enlaces externos